Riddarhuset kan avse:

Sverige
 Sveriges Riddarhus (från 1625)
 Organisationen Sveriges ridderskap och adel (från 1866)
 Byggnaden Riddarhuspalatset i Stockholm, uppförd 1641–1674

Finland
 Finlands Riddarhus
 Byggnaden Riddarhuspalatset, Helsingfors
 Riddarhuset i Viborg ett riddarhus i Viborg före detta län i Finland, nuvarande Ryssland

Baltikum
 Livlands Riddarhus, Riddarhuset i Riga – ett riddarhus i Livland
 Estlands Riddarhus, Riddarhuset i Reval – ett riddarhus i Tallinn, Estland, upplöst 1918
 Byggnaden Estniska Riddarhuset i Tallinn, Estland, uppförd 1846-1848
 Kurlands Riddarhus, Riddarhuset i Mitau – ett riddarhus i Jelgava, Kurland
 Ösels Riddarhus, Riddarhuset i Arensburg – ett riddarhus i Kuressaare, Ösel
 Lettlands Riddarhus, Riddarhuset i Pilten – ett riddarhus i Pilten, Lettland

Tyskland
 Riddarhuset för Pommern och Rügen

Se även
 Riddarhus runt Östersjön
 Adel i Sverige
 Adel i Finland
 Adeln i Baltikum
 Riddare